W Polsce
 Kołodzieje – część wsi Wilczyce w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Dobra
 Kołodzieje – część wsi Ochotnica Dolna w woj. małopolskim, w pow. nowotarskim, w gminie Ochotnica Dolna
 Kołodzieje – wieś w woj. podkarpackim, w pow. stalowowolskim, w gminie Bojanów
 Kołodzieje – część wsi Giełczyn w woj. podlaskim, w pow. monieckim, w gminie Trzcianne
 Kołodzieje – wieś w woj. pomorskim, w pow. kartuskim, w gminie Sulęczyno
 Kołodzieje – wieś w woj. pomorskim, w pow. kwidzyńskim, w gminie Prabuty
 Kołodzieje –  gromada w powiecie iławskim